Лига чемпионов УЕФА 1993/94 годов — 2-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 39-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал состоялся 18 мая 1994 года на Олимпийском стадионе им. Спироса Луиса в Афинах. Победителем турнира стал «Милан», обыгравший в финале «Барселону».

Участники 

«Олимпик Марсель»  — победитель предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов — из-за коррупционного скандала во Франции, связанного с покупкой матча, был лишён титула чемпиона Франции сезона 1992/93, переведён во второй дивизион и не допущен к международным соревнованиям (Лиге чемпионов, матчам за Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок). Место «Олимпик Марселя» в Лиге чемпионов занял клуб «Монако», занявший в чемпионате Франции 3-е место.

По сравнению с предыдущим розыгрышем в формате турнира произошло изменение: была введена стадия 1/2 финала (с матчами дома и в гостях), куда выходили по 2 лучшие команды из групп A и B (годом ранее победители групп встречались в финале).

Квалификационный раунд 

|}
После матча Динамо Тбилиси — «Линфилд» судья доложил УЕФА о попытке дачи взятки на сумму $5000 представителями хозяев, впоследствии результат матча был аннулирован, а клуб был дисквалифицирован из еврокубков.

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Групповой этап

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 1993/94 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 1993/94
 Лига чемпионов 1993/94 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 1993/94 на сайте RSSSF

1993
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году